Черноочене:

 Черноочене — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Черноочене. 
 Черноочене — община в Болгарии, в Восточных Родопах. Входит в состав Кырджалийской области.